Blagoja Georgievski – cestista jugoslavo
 Daniel Georgievski – calciatore macedone
 Ljubčo Georgievski – politico macedone
 Slavčo Georgievski – ex calciatore macedone